

Cinema 
 No Escape – film del 1934 diretto da Ralph Ince
 No Escape – film del 1936 diretto da Norman Lee
 No Escape – film del 1953 diretto da  Charles Bennett
 Fuga da Absolom (No Escape) – film del 1994 diretto da Martin Campbell
No Escape - Colpo di stato (No Escape) – film del 2015 diretto da John Erick Dowdle
 No Escape – film del 2020 diretto da Will Wernick

Musica 
 No Escape – album degli At Vance del 1999
 No Escape – singolo dei Coldrain del 2012